Floride peut faire référence à :

Toponymes 

 La Floride, l’État du sud-est des États-Unis ;
 Le golfe de Floride, le détroit situé entre la Floride et Cuba ;
 La Floride espagnole ou Florida, la colonie espagnole de Floride (1565-1763 et 1784-1821).

Objet 
 La Renault Caravelle et Floride, une voiture des années 1960 ;

Personnalités 
 Saint Floride, évêque de Città di Castello en Italie ;
 Floride, un prénom utilisé aux États-Unis et chez les Hispanophones.

Œuvres d'art 

 Les Florides, un recueil de mémoires et discours d'Apulée ;
 La Floride, un roman de Joseph Méry paru en 1844 ;
 Le Soleil de la Floride, le nom donné à un journal des Québécois installés en Floride ;
 Florides est un court métrage français de Margot Abascal sorti en 2013.
 Floride, long métrage de Philippe Le Guay sorti en 2015.
 Le Courrier de Floride, mensuel gratuit d'information des francophones résidant en Floride

La forme adjectivale floride fait référence étymologiquement à florissant, fleuri, éclatant. En psychiatrie, ce terme est usité afin de qualifier un épisode psychotique aigu qui est riche en symptômes positifs de la psychose.

Voir aussi